Aceasta este lista celor 505 de comune din departamentul  Orne , din Franța.

Legend for tables:
 (CUA) Communauté urbaine of Alençon, creată în 1996, also partly in the Sarthe département.
 (CAF) Communauté d'agglomération of Pays de Flers, creată în 2000.

| width=47% valign=top|

| width=52% valign=top|

Orne